Burian bzw. Burián ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Burian (1828–1891), österreichischer Mediziner
 Jozef Burian (1961–2021), slowakischer Politiker (SMER–SD)
 Karel Burian (1870–1924), tschechischer Sänger (Tenor)

 Kurt Burian (1921–1996), österreichischer Mediziner
 Leonardo Burián (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Minna Singer-Burian (1874–1946), österreichische Sängerin und Hochschullehrerin
 Paul Burian (* 1944), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur

 Richard Burian (1871–1954), österreichischer Physiologe
 Stephan Burián (1852–1922), österreichisch-ungarischer Politiker
 Vlasta Burian (1891–1962), tschechischer Schauspieler
 Zdeněk Burian (1905–1981), tschechischer Grafiker

Burian steht für:
 (7867) Burian, Asteroid

Siehe auch:
 Burján
 Burrian